Суперкубок Кіпру з футболу 2003 — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2003 року між чемпіоном Кіпру клубом Омонія та володарем кубка Кіпру клубом Анортосіс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Кіпру на rsssf 

2003
Кіпр
2003 на Кіпрі